Дресвянка — топоним:

Реки 
 Дресвянка — река, приток Балыксу, протекает в Кемеровской области, Республике Хакасия, Республике Алтай.
 Дресвянка — река, приток Ижмы, протекает в Республике Коми.
 Дресвянка (приток Ангурепы) — река.
 Дресвянка (приток Иртыша) — река в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Дерсвянка (приток Урапы) — река.
 Дерсвянка (река, впадает в Баренцево море) — река в Ненецком автономном округе, впадает в Печорскую губу Баренцева моря.

Населённые пункты 
 Дресвянка — село в Каменском районе Алтайского края.
 Дресвянка — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Дресвянка — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Дресвянка — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Чушевицкое сельское поселение.
 Дресвянка — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Шелотское сельское поселение.
 Дресвянка — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Дресвянка — деревня в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Дресвянка — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Дресвянка-Ёль